Элигудерз:

 Элигудерз — город на западе Ирана, в провинции Лурестан. 
 Элигудерз — одна из 9 областей (шахрестанов) иранской провинции Лурестан.